Зильберг — фамилия. Известные носители:

 Зильберг, Александр Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; 14 июня 1915.
 Зильберг, Лев Наумович (1925—?) — советский кинооператор.
 Зильберг, Леонид Александрович (род. 1962) — российский общественный деятель, издатель интернет-СМИ «7x7».
 Зильберг, Леонтий Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 9823; 26 ноября 1855.